Hongo bezeichnet:
 den Geist des Bokero in einem Bantu-Kult

Orte in Japan:
 Hongō (Tokio), Stadtteil in Chiyoda, Tokio, Japan
 Hongō (Hiroshima) (heute: Mihara), ehemalige Kleinstadt in der Präfektur Hiroshima
 Hongō (Yamaguchi) (heute: Iwakuni), ehemaliges Dorf in der Präfektur Yamaguchi

Träger des Familiennamens:
 Garrett Hongo (* 1951), US-amerikanischer Dichter
 Kanata Hongo (* 1990), japanischer Schauspieler
 Hongō Shin (1905–1980), japanischer Bildhauer
 Tsuguo Hongō (1923–2007), japanischer Pilzkundler